Detta är en lista över de 463 kommunerna i departementet Ardennes i Frankrike.

Ardennes
Kommuner Ardennes